Exciter  kan syfta på:

Exciter (musikgrupp) – ett thrash metal-band från Kanada
Exciter (album) – ett musikalbum av bandet Depeche Mode